

Patronyme 

 Amadeo Ortega (19?-19?), footballeur paraguayen ;
 Amancio Ortega (né en 1936), homme d'affaires espagnol ;
 Anthony Ortega (né en 1985), joueur vénézuélien de baseball ;
 Antonio León Ortega (1907-1991), sculpteur espagnol ;
 Antonio López Ortega (né en 1957), écrivain vénézuélien ;
 Antonio Ortega Gutiérrez (1888-1939), militaire de l'armée populaire de la République espagnole, président du Real Madrid en 1936 et 1937 ;
 Ariel Ortega (né en 1974), footballeur argentin ;
 Brian Ortega (né en 1991), combattant américain d'arts martiaux mixtes ;
 Calixto Ortega (1811-1860), graveur, illustrateur et peintre espagnol ;
 Carmelo Ortega (1938-2016), entraîneur de basket-ball cubain ;
 Casimiro Gómez de Ortega (1741-1818), botaniste espagnol ;
 Chick Ortega (né en 1961), acteur français ;
 Damian Ortega (né en 1967), artiste mexicain ;
 Daniel Ortega (né en 1945), homme politique Nicaraguayen, Président du Nicaragua depuis 2007 ;
 David Ortega (né en 1979), nageur espagnol ;
 Didac Ortega (né en 1982), coureur cycliste espagnol ;
 Domingo Ortega (1908-1988), matador espagnol ;
 Efrén Ortega (né en 1988), coureur cycliste portoricain ;
 Enrique Braun-Ortega (né en 1948), homme politique et chef d’entreprise de Polynésie française ;
 Federico Capó Ortega (né en 1983), rugbyman uruguayen ;
 Francisco Robles Ortega (né en 1949), cardinal mexicain ;
 Gonzalo Martínez Ortega (1934-1998), réalisateur et scénariste mexicain ;
 Héctor Ortega (1939-2020), acteur, réalisateur et scénariste mexicain ;
 Jaime Ortega y Olleta (18167-1860), militaire et homme politique espagnol ;
 Jaime Ortega (1936-2019) cardinal cubain ;
 Javier Ortega Smith (né en 1968), homme politique espagnol ;
  (1822-1881), général et militaire mexicain qui a participé à la défense de Puebla pendant l'expédition du Mexique ;
 Jenna Ortega (née en 2002), actrice américaine ;
 Joaquín Ortega (né en 1981), coureur cycliste espagnol ;
 José Antonio Ortega Lara (né en 1958), otage de l'ETA ;
 José García Ortega (1921-1990), peintre et sculpteur espagnol ;
 José Gómez Ortega (1895-1920), matador espagnol ;
 José María Ortega Trinidad (né en 1950), évêque catholique au Pérou ;
 José Ortega Cano (né en 1953), matador espagnol ;
 José Ortega y Gasset (1883–1955), philosophe, sociologue, essayiste, homme de presse et homme politique espagnol ;
 José Ortega Munilla (1856-1922), écrivain et journaliste espagnol ;
 José Ortega Torres (1943-), poète espagnol ;
 Juan de Ortega (1480-1568), mathématicien espagnol ;
 Juan Antonio Ortega (né en 1939), homme politique et avocat espagnol ;
 Juan José Ortega (1904-1996), réalisateur, scénariste, et producteur de cinéma mexicain ;
 Juan Ortega Rubio (1845-1921), historien espagnol ;
 Juan Ortega y Montañés (1627-1708), vice-roi de la Nouvelle-Espagne ;
 Kenny Ortega (né en 1963), réalisateur et producteur américain ;
 Kevin Ortega (né en 1992), arbitre péruvien de football ;
 Kiara Ortega (née en 1992), joueuse péruvienne de football ;
 Luisa Ortega Díaz (né en 1958), avocate vénézuélienne ;
  ;
 Mathias Ortega (né en 1987), joueur français de handball ;
  ;
 Orlando Ortega (né en 1991), athlète cubain naturalisé espagnol ;
 Rafael Calvo Ortega (né en 1933), juriste et homme politique espagnol ;
 Rafael Gómez Ortega (1882-1960), matador espagnol ;
 Rafael Ortega (1921-1997), matador espagnol ;
 Rafael Ortega (né en 1950), boxeur panaméen ;
 Rafael Ortega (né en 1991), joueur vénézuélien de baseball ;
 Rodrigo Capó Ortega (né en 1980), rugbyman uruguayen ;
 Sergio Ortega (1938-2003), compositeur chilien ;
 Sergio Sánchez Ortega (né en 1986), footballeur espagnol ;
 Stephany Ortega, chanteuse soprano née en République dominicaine et naturalisée luxembourgeoise ;
 Urbano Ortega (né en 1961), footballeur espagnol ;
 Yober Ortega (né en 1965), boxeur vénézuélien ;
 Yubirí Ortega (née en 1950), ingénieure et femme politique vénézuélienne.

Toponymes

Cuadro Ortega, localité rurale située dans le département de Rivadavia, province de Mendoza

Ortega (Tolima)

Ortega (Jacksonville)

Divers 
 Ortega est aussi le nom d'un cépage de cuve blanc.

Patronyme hispanique